Atalanta je lahko:

 Atalanta - vojaška operacija proti piratom v Somaliji
 Atalanta - junakinja iz grške mitologije
 Atalanta B.C. - nogometni klub iz Italije
 36 Atalanta - asteroid